

События

Римская республика 

 Консулы: Гай Марий (в 5-й раз) и Маний Аквиллий (оба — плебеи); проконсул: Квинт Лутаций Катул (в Цизальпийской Галлии); преторы: Гней Долабелла, Квинт Филипп, Квинт Цецилий Метелл Непот, Луций Лициний Мурена и Тит Дидий; пропреторы: Марк Антоний (в Киликии) и Марк Марий (в Испании); народный трибун: Гай Сервилий Главция; квесторы: Авл Габиний и Гай Фунданий; монетные триумвиры: Гай Фунданий, Луций Сентий, Луций Юлий и Марк Луцилий Руф; авгур: Гай Сервилий.
 30 июля — Разгром кимвров в упорной битве при Верцеллах на реке По. Племя кимвров уничтожено.
 Консул Маний Аквилий высаживается на Сицилии и наносит поражение восставшим рабам в битве у Мессаны. Вождь рабов Афинион убит в сражении. Остатки повстанцев занимают оборону в крепостях.
 Претор Македонии Тит Дидий одерживает победу над скордисками.

Азия 
 Война в Сирии между Птолемеем Сотером и его матерью Клеопатрой III прекращается. Птолемей Сотер возвращается на Кипр.
 Осень — смерть Клеопатры III в Египте (возможно, убита своим сыном и соправителем Птолемеем X Александром).
 Птолемей X Александр женится на своей племяннице Беренике и объявляет её царицей Египта.
 Митридат VI убивает царя Каппадокии Ариарата VII во время переговоров и объявляет новым царём Каппадокии своего восьмилетнего сына Аркафия под именем Ариарата IX, регентом при нём становится каппадокийский аристократ и сторонник Митридата VI Гордий.

Китай 
 Захват китайскими войсками Ван Ланга (Северный Вьетнам).
 Ли Гуанли получает титул «Эршиский полководец»
Хунну:
 Шаньюем избран Цзюйдихоу.

Родились 
 101, ок. — Юлия Цезарис Младшая, сестра Юлия Цезаря и жена Марка Атия Бальба;
 101, ок. — Гней Тремеллий Скрофа (ум. после 50 до н. э.), военный трибун 69 года до н. э., занимавший претуру до 51 года до н. э., после проконсул Киренаики.

Скончались 
 Клеопатра III — царица Египта;
 Ариарат VII — царь Каппадокии;
 Сюйлиху — шаньюй хунну;
 Афинион — вождь восставших рабов на Сицилии;
 Бойориг — вождь кимвров.

См. также

Примечания